Svenska mästerskapen i längdskidåkning 1934 arrangerades i Lycksele.

Medaljörer, resultat

Herrar

Damer

Referenser

Webbkällor 
 Svenska Skidförbundet

Tryckta källor 
 

1934 i Sverige
Längdskidåkningssäsongen 1933/1934
Sport i Lycksele
1934